Gargallo (Novara), een gemeente in de Italiaanse provincie Novara
Priolo Gargallo, een gemeente in de Italiaanse provincie Syracuse
Gargallo (Teruel), een gemeente in de Spaanse provincie Teruel
Pablo Gargallo (1881-1934), een Spaans schilder en beeldhouwer